Elizabeta Árpád (madžarsko Erzsébet, srbsko Јелисавета,  Jelisaveta) je bila hčerka ogrskega kralja Štefana V. in njegove žene Elizabete Kumanke. S poroko s srbskim kraljem  Štefanom Urošem II. Milutinom je postala srbska kraljica, * okoli 1255, † 1313.

Družina
Elizabeta je bila najstarejša od šestih otrok Štefana V. Njena mati je bila Kumanka, ki se je pokristjanila pred poroko s Štefanom V. V 1250. letih so se pokristjanili tudi njeni starši, vendar so jih  nekateri še naprej imeli za pogane.

Življenje

Prva poroka
4. maja 1288 se je poročila z  Závišem Falkensteinskim. Ker je Záviš po pokojni ženi Kunigundi Slavonski, češki kraljici vdovi,  podedoval znatno premoženje, se je z Elizabetino poroko strinjal tudi njen brat Ladislav IV. Ogrski. Záviš je bil tudi regent svojega pastorka Venčeslava II. Češkega. 

Po poroki se je par umaknil v Svojanov. Decembra 1288 je Elizabeta rodila prvega sina, ki se kasneje ne omenja. Záviša je očitno zanimal samo pastorek Venčeslav.

Veliko praških dvorjanov je Záviša sovražilo. Med njimi je bila tudi Venčeslavova žena Judita Habsburška. Záviša so kasneje aretirali in zaprli. Elizabeta s sinom se je po Záviševi aretaciji s Svojanova preselila na dvor  svoje sestre Marije in njenega moža Karla II. Neapeljskega. Závišo so 24. avgusta 1290 usmrtili.

Druga poroka
Kmalu po moževi smrti je Elizabeta postala nuna, vendar je pobegnila iz samostana. 

Odpotovala je v Srbijo na obisk k sestri Katarini in zapeljala njenega svaka, kralja Štefana Milutina. Milutin se je ločil od prve žene Helene Dukaine Angeline, obšel cerkvena pravila in se poročil z Elizabeto.  Po pravilih Srbske pravoslavne cerkve Stefan  se Milutin in Elizabeta ne bi smela poročiti, ker je bila njena sestra Katarina poročena z Milutinovim bratom Štefanom Dragutinom, medtem ko je Rimskokatoliška cerkev pod papežem Inocencem III. izrecno odločila, da takšna sorodnost ne ustvarja nadaljnje sorodnosti, zato za takšno poroko ni nobenih  kanonskih ovir.

Nekaj zgodovinarjev je prepričanih, da je bila Elizabeta mati Milutinove hčerke Ane Nede.

Zakon ni trajal dolgo. Milutin je moral pod pritiskom cerkve zakon razdreti. Elizabeto je poslal domov na Ogrsko in se poročil z bolgarsko princeso Ano Terter.
 
Elizabeta je umrla leta 1313.

Predniki

Sklici

Árpádovci
Nemanjići
Srbske kraljice